Paula kan syfta på:
 Paula – ett kvinnonamn
 Paula (krets) – specialkrets i Amiga-datorer

Musik 
 Paul & Paula – en amerikansk popduo

Geografi

Albanien 

 Xánthos Potamós, vattendrag,

Malta 

 Paola (kommunhuvudort),

Sverige 

 Paula (naturreservat) – ett naturreservat i Arvidsjaurs kommun

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Maltaförgreningar